

Cinema 
 Giganti – film del 2008 diretto da Fabio Mollo

Mitologia 
 Giganti – creature mitologiche
 Giganti – creature della mitologia greca
 Giganti – creature della mitologia norrena

Personaggi 
 Giganti – razza della serie anime e manga One Piece
 Giganti – personaggi del romanzo I Cavalieri dello zodiaco - Gigantomachia
 Giganti – razza nemica della serie anime e manga L'attacco dei giganti

Altro 
 Giganti – pupazzi di cartapesta portati a spalla per le vie di Palmi

Pagine correlate 
Gigante (disambigua)
I giganti (disambigua)
Il gigante

Altri progetti